Леонид Фёдорович Гусельников (1936—2006) — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Архангельской области.

Биография 
Работал бригадиром водителей Хайнозерского леспромхоза города Онега Архангельской области. В 1984 году избран депутатов Верховного Совета СССР от 113-го избирательного округа, против его кандидатуры было подано 103 голоса. Работал в постоянной комиссии по энергетике.

Награды 
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «За доблестный труд — В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»

Примечания

Ссылки 
 Статья в газете «Правда Севера»

Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Персоналии:Онега
Делегаты XXVI съезда КПСС